Eck är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

Carla Eck (1919–2001), svensk skådespelerska
Ernst Wilhelm Eberhard Eck (1838–1901), tysk jurist
Heinrich Eck (1837–1915), tysk geolog och paleontolog
Johann Eck (1486–1543), tysk romersk-katolsk teolog
 John E. Eck, amerikansk kriminolog 

Tyska efternamn